Liseberg kan syfta på:

 Liseberg – ett nöjesfält i Göteborg
 Liseberg station – en underjordisk pendel- och regionaltågsstation i Göteborg
 Lisebergslinjen – en museispårvägslinje i Göteborg mellan Centralstationen och Liseberg och vidare till Sankt Sigfrids Plan
 Lisebergs landeri –  ett landeri i Göteborg
 Lisebergsloppet – en skidtävling inne på Liseberg
 Liseberg, Stockholm – en stadsdel i Stockholms kommun